Sweden Hockey Games 1997 spelades under perioden 4 - 9 februari 1997, och vanns av Finland före Sverige och Kanada. I avslutningsmatchen möttes Finland och Sverige, och Finland vann med 4-2 efter bland annat ett omtvistat mål i en tid då målkameror fortfarande saknades.

Turneringens fem matcher bevittnades live av 53 699 åskådare, vilket innebar nytt publiksnittsrekord på 5 370.

För Finlands del innebar turneringen att man återvände till Sweden Hockey Games-sammanhang. Turneringens slutsegrare tilldelades motsvarande en halv miljon svenska kronor.

Tabell

Resultat

Källor

Fotnoter

Sport i Sverige 1997
1997
Euro Hockey Tour 1996/1997
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 1990-talet